

Persone
 Arthuro Henrique Bernhardt (1982) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante 
 Curtis Bernhardt, nato Kurt Bernhardt (1899-1981) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco naturalizzato statunitense
 Daniel Bernhardt (1965) – attore, artista marziale e modello svizzero
 Edmond Bernhardt (1885-1976) – nuotatore, pentatleta e tiratore a segno austriaco
 Hans Bernhardt (1909-1940) – pistard tedesco
 Horst Bernhard (1951) – bobbista tedesco
 Oskar Ernst Bernhardt, noto anche con lo pseudonimo di Abd-ru-shin (1875-1941) – scrittore tedesco
 Sarah Bernhardt (1844-1923) – attrice teatrale e cinematografica francese

Altro
 Cratere Bernhardt – cratere da impatto sulla superficie di Venere
 Linea Bernhardt, detta anche Linea Reinhard – linea fortificata difensiva costruita in Italia dall'esercito tedesco durante seconda guerra mondiale

Pagine correlate
 Bernard